Lougguéré peut désigner plusieurs localités au Cameroun :
 Lougguéré, dans la commune de Ndoukoula
 Lougguéré Dawaï, dans la commune de Guider
 Lougguéré Foulbe, dans la commune de Guider
 Lougguéré Haoussa, dans la commune de Mokolo
 Lougguéré Makki, dans la commune de Mokolo
 Lougguere Sadou, dans la commune de Tignère